

Geografia
Holley – CDP della Florida
Holley – villaggio dello Stato di New York
Holley – CDP dell'Oregon

Persone
Alexander Lyman Holley – ingegnere meccanico statunitense
George Holley – calciatore inglese
Major Holley – contrabbassista statunitense
Mary Austin Holley – scrittrice statunitense
Michel Holley – architetto francese
Robert William Holley – biochimico statunitense